Kammerlander ist der Name von Orten:

 Kammerlander (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
Kammerlander steht außerdem für:

 (185321) Kammerlander, Asteroid, benannt nach Hans Kammerlander 

Kammerlander ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Kammerlander (* 1959), österreichischer Sportkletterer
 Carlos Kammerlander (* 1989), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Doris Kammerlander (* 1949), österreichische Soziologin und Politikerin (Grüne)
 Gerald Kammerlander (* 1981), österreichischer Naturbahnrodler
 Hans Kammerlander (* 1956), italienischer Extrembergsteiger und -skifahrer
 Lukas Kammerlander (* 1990), österreichischer Sportschütze
 Nadine Kammerlander (* 1983), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Simon Breitfuss Kammerlander (* 1992), bolivianisch-österreichischer Skirennläufer
 Thomas Kammerlander (* 1990), österreichischer Naturbahnrodler
 Tobias Kammerlander (* 1986), österreichischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Cammerlander